Anstey – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Anstey – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)